Туси — фамилия, топоним или нисба, указывающая на принадлежность к городу Тус.

Персоналии 
ат-Туси
 Асади Туси (ум. 1072) — персидский поэт.
 Насир ад-Дин Туси (1201—1274) — персидский математик, механик и астроном.
 Низам аль-Мульк ат-Туси (1018—1092) — персидский государственный деятель.
 Фирдоуси ат-Туси (935—1020) — персидский поэт.
 Шарафуддин ат-Туси (1135—1213) — среднеазиатский математик и астроном.
 Шейх ат-Таифа ат-Туси (966—1067) — персидский теолог- шиит, автор двух из четырёх важнейших шиитских сборников хадисов.

де Туси
 Анселен де Туси — барон времён Латинской империи (XIII век).
 Филипп де Туси — бальи Латинской империи.

другие
 Исаак Туси (1792—1869) — американский политик и государственный деятель XIX века.

Топонимы 
  — коммуна во Франции.